Негатро́н:

 Негатрон в физике: иногда использующееся название электрона, применяемое для того, чтобы подчеркнуть его отличие от позитрона. 
 Негатрон в электронике: элемент цепи с отрицательным сопротивлением.